Kaiserreich Österreich steht für:

 das Kaisertum der Rudolfskrone 1804–1918, siehe Kaiser von Österreich
 Kaisertum Österreich, die k. k. Monarchie 1804–1867
 Österreich-Ungarn, die k. u. k. Doppelmonarchie 1867–1918

Siehe auch:
 Habsburgermonarchie